Aleksander Dębski (1857–1935) – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy
 Aleksander Dębski (1890–1942) – polski polityk związany z endecją, poseł na sejm

Zobacz też 
 Wiesław Aleksander Dębski